Miejscowości o tej nazwie:
 Bellamy – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Craig Bellamy – walijski piłkarz
 Edward Bellamy – amerykański pisarz
 François-Xavier Bellamy – francuski nauczyciel, eseista, filozof i polityk
 Madge Bellamy – amerykańska aktorka
 Matthew Bellamy – brytyjski muzyk
 Ralph Bellamy – amerykański aktor,
 Samuel Bellamy – angielski marynarz oraz pirat